
Inferno () — семнадцатый студийный альбом британской рок-группы Motörhead, выпущенный 22 июня 2004 года на немецком лейбле SPV GmbH. Первый студийный альбом группы, спродюсированный Камероном Веббом, с которым Motörhead работали вплоть до своего распада в 2015 году.

Об альбоме 
Альбом содержит как «тяжёлые» песни («Terminal Show» и «In the Name of Tragedy»), так и композиции, исполненные в рок-н-рольной манере («Killers», «Life’s a Bitch»). «Whorehouse Blues» — медленная акустическая композиция, в которой отражается тридцать лет существования группы. При её записи Фил Кэмпбелл и Микки Ди (ударник группы) исполнили свои партии на акустических гитарах, а Лемми — на губной гармонике.

В записи альбома принял участие гитарист-виртуоз Стив Вай, который записал партию гитары для песен «Terminal Show» и «Down On Me».

Композиция «In the Black» также вошла в саундтрек к игре Brütal Legend.

Список композиций 
Авторами всех песен являются Лемми, Фил Кэмпбелл и Микки Ди

Юбилейное издание 
В ноябре 2005 года альбом был переиздан, в честь 30-летия группы. Помимо диска с самим альбомом, переиздание также содержало дополнительный DVD, включающий в себя:

Live at Hammersmith Apollo 
 Концертные записи, сделанные на концерте в Hammersmith Apollo, 16 июня 2005 года:

The Guts and the Glory — The Motörhead Story 
 Интервью с Лемми, Филом Кэмпбеллом, Микки Ди, Эдди Кларком и Филом Тейлором
 Общая продолжительность — 64:00

Whorehouse Blues 
 Музыкальное видео — 4:30
 История создания — 17:05
 Общая продолжительность — 21:35

Про Джо Петано 
 Общая продолжительность — 20:20

Участники записи

Motörhead 
 Иэн Фрэйзер «Лемми» Килмистер — бас-гитара, вокал, губная гармоника в «Whorehouse Blues»
 Фил Кэмпбелл — соло-гитара, акустическая гитара в «Whorehouse Blues»
 Микки Ди — ударные, акустическая гитара в «Whorehouse Blues»

А также 
 Стив Вай — гитара в «Terminal Show» and «Down On Me»
 Кёртис Метьюсон — струнные в «Keys to the Kingdom»

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Motörhead
Альбомы SPV/Steamhammer